Příjmení Ray nosí více významných osobností:

 Bobby Ray (* 1988) – americký rapper a hudebník
 Eugen Ray (1957–1986) – německý sportovec, atlet-sprinter
 James Earl Ray (1928–1998) – americký vrah
 John Ray (1627–1705) – anglický přírodovědec
 Man Ray (1890–1976) – americký malíř a fotograf
 Satyajit Ray (1921–1992) – indický filmový režisér
 Vanessa Ray (* 1980) – americká herečka a zpěvačka

Externí odkazy